Больша́я Коря́жемка (Коря́жемка) — река в России, протекает в Котласском районе Архангельской области. Является левым притоком реки Вычегда (бассейн Северной Двины).

География 
Устье реки находится в 37 км по левому берегу реки Вычегда. Длина реки составляет 28 км. На реке расположен посёлок Черёмушский, в котором реку пересекает железная дорога Котлас — Воркута. Часть нижнего течения реки расположена в пределах города Коряжма.

Населённые пункты на реке 
 п. Черёмушский
 д. Коряжемка
 д. Песчанка
 г. Коряжма

Притоки 
 Малая Коряжемка

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000025058.

Примечания 

Притоки Вычегды
Реки Котласского района